Penelope lub Penelopa - imię żeńskie

Filmy 
 Penelope – film z 1966 roku
 Penelope – film z 2006 roku

Osoby 
 Penélope Cruz
 Penelope Ann Miller
 Penelope Plummer
 Penelope Wensley
 Penelope Sudrow
 Penelope Lively
 Penelope Wilson

Inne 
 HMS Penelope (1936) – okręt wojenny
 (201) Penelope – planetoida
 Penelope – rodzaj ptaków
 Penelope – program pocztowy 
 Penelope – miasto w USA, w stanie Teksas
Zobacz też:
 Penelopa (ujednoznacznienie)